

Toponyme

Canela, ville de l'État du Rio Grande do Sul.
 Microrégion de Gramado-Canela, micro-région du même État.
 Forêt nationale de Canela, dans le même État.

Canela,  commune de la province de Choapa,

Patronyme 

 Jason Canela (1992-), acteur américain.
 Jencarlos Canela (1988-), musicien, auteur-compositeur, chanteur et acteur américain.
 Mercè Canela (1956-), écrivaine et traductrice espagnole.
 Wellinton Canela (1996-), coureur cycliste dominicain

Autres 
 Le canela, langue de la famille des langues jê, parlée au Brésil.
 Canela TV, chaîne de télévision équatorienne latino-américaine.
 Un canela est un pastel de nata aromatisé à la cannelle.